Région Sud-Est, l'une des cinq régions du Brésil ;
 Région du Sud-Est, l'une des huit régions statistiques de la Macédoine du Nord., frontalière avec la Bulgarie et la Grèce.
 Sud-Est (Dông Nam Bô en vietnamien), une région du Viêt Nam ;

Voir aussi 
 Sud-Est, l'un des dix départements en Haïti ;